DF steht für:
 DF, den IATA-Code der ehemaligen spanischen Fluggesellschaft Quantum Air
 df (Unix) – „disk free“ – ein Unix-Kommando, das den freien Speicherplatz der verbundenen Laufwerke anzeigt
 (DF)-Raum, eine Klasse spezieller lokalkonvexer Räume aus dem mathematischen Teilgebiet der Funktionalanalysis

DF steht als Abkürzung für:
 Dansk Folkeparti, eine rechtspopulistische dänische Partei
 Dark Fibre, eine unbeschaltete Leitung eines Lichtwellenleiters, siehe Lichtwellenleiter#Dark Fibre
 Deutsche Freischar, eine Pfadfinderorganisation
 Deutscher Frauenrat, einen deutschen Dachverband von Frauenorganisationen
 Deutsche Front, eine nationalsozialistische Massenorganisation im Saargebiet
 Dickey-Fuller-Test, einen statistischen Test
 Differenzfrequenz in der Funktechnik
 Distrito Federal de México, die Verwaltungseinheit, zu der der Großteil von Mexiko-Stadt gehört
 Distrito Federal do Brasil, einen brasilianischen Bundesdistrikt
 Doppelfernrohr, militärisch für ein binokulares Fernglas
 Druckfarbe, farbmittelhaltige Gemische aus der Drucktechnik
 Dünnformat, ein Größenformat von Mauerziegeln, siehe Backstein#Formate
 Dunkelfeld, eine Beleuchtungsmethode in der Lichtmikroskopie, siehe Dunkelfeldmikroskopie
 Dwarf Fortress, ein Computerspiel
 Burkina Faso nach dem ICAO-Code

DF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Chester
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Tansania

df steht als Abkürzung für:

 degrees of freedom, in der Physik und der Statistik ein Parameter eines Systems; siehe Freiheitsgrad

DF